Juan Serrano puede referirse a:
 Juan Serrano (m. 1402), obispo de Segovia y de Sigüenza;
 Juan Serrano (m. 1521), navegante portugués;
 Juan Serrano de Zapata (m. 1632/3), diplomático y político español;
 Juan Serrano (m. 1690), pintor español;
 Juan Serrano Oteiza (1837-1886), escritor y político español;
 Juan Serrano Gómez (1837-1898), militar y escritor español;
 Juan Serrano Muñoz (1929-2020), arquitecto y pintor español;
 Juan Serrano (flamenco) (n. 1935), guitarrista de flamenco español;
 Juan Serrano Pineda "Finito de Córdoba" (n. 1971), torero español; 
 Juan René Serrano Gutiérrez (n. 1984), deportista mexicano de la especialidad de tiro con arco.